Hedblom ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Adolf Hedblom (Adh Hedbom, 1898–1972), schwedischer Maler und Bildhauer
 Peter Hedblom (* 1970), schwedischer Golfspieler

Sonstiges:
 Hedblom-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika